Morven – montagna situata in Scozia, nel Caithness
Morven – città statunitense nella Carolina del Nord
Morven – città statunitense nella Georgia